Tanzania
 Nkoma – circoscrizione del distretto di Itilima
 Nkoma – circoscrizione del distretto di Meatu